Aleksander Sobiszewski – tancerz i choreograf
 Aleksander Sobiszewski – aktor i reżyser